Reviczky Ádám (1786–1862) kancellár
 Reviczky Ádám (1895–1916) katona, Reviczky Imre alezredes bátyja, elesett az első világháborúban az olasz fronton
 Reviczky Ádám (1921–1993) katonatiszt, Reviczky Imre fia, életrajzíró

Jegyzetek